Nylander se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Nylander
 Andreas Edvinus Nylander